Sugar Hill Records – etichetta discografica statunitense di musica country fondata nel 1978
 Sugar Hill Records – etichetta discografica statunitense di musica hip hop fondata nel 1979

Pagine correlate 
 Sugar Hill